Curi ist der Familienname folgender Personen:
 Giandomenico Curi (* 1946), italienischer Regisseur
 Humberto Curi (1909–??), argentinischer Boxer
 Ivon Curi (1928–1995), brasilianischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Jorge Curi (* 1931), uruguayischer Theaterregisseur, Architekt und Dozent
 Katheryn Curi Mattis (* 1974), US-amerikanische Radrennfahrerin
 Renato Curi (1953–1977), italienischer Fußballspieler

Curi bezeichnet:
 Curi (Berg), ein Berg mit einer Important Bird Area in Osttimor 

Siehe auch:
 Curie, Curri, Currie, Curry, Cury